Abandon Ship () — дебютный студийный альбом австралийского EDM-дуэта Knife Party. Первоначально выход альбома был перенесён с 27 октября 2014 года на 24 ноября, однако iTunes Store выпустил его 7 ноября, что подтвердили сами участники.

Запись альбома 
Работа над записью началась в сентябре 2013 года после завершения тура в поддержку мини-альбома . Альбом записывался на лейбле Earstorm в Лондоне. 4 июня 2014 года стало известно, что для Abandon Ship готовы девять треков из двенадцати желаемых для выпуска. В июле начался мастеринг альбома.

Промокампания 
О названии альбома Abandon Ship участники сообщили 8 июня 2014 года через социальную сеть «Твиттер», своё объявление они сопроводили фотографией 30-го Президента США Калвина Кулиджа, снимающего шляпу. 20 июня Knife Party выступили на фестивале Electric Daisy Carnival 2014 в Лас-Вегасе, во время которого они представили демоверсии композиций с альбома. 6 августа Роб Свайр через SoundCloud выпустил тизер к треку «Boss Mode».

Список композиций

Участники записи 
Данные взяты из буклета к Abandon Ship.
Knife Party
 Роб Свайр — автор, продюсер, сведение, мастеринг; вокал (трек 6)
 Гарет Макгриллен — автор, продюсер (кроме треков 1 и 12)
Дополнительный персонал
  — автор, вокал (трек 3)
 Лови Лонгомба — автор (трек 3)
 Саймон Алдред — автор, вокал (трек 4)
 Ричард Бордман — автор (трек 4)
  — вокал (трек 7)
 Клиффорд Смит — автор (трек 7)
 Betsy (7) — автор, вокал (трек 8)
  — автор, вокал (трек 10)
 Руфио Сандилендс — автор (трек 10)
 Роки Моррис — автор (трек 10)
 Крис Хейнс — дизайн обложки

Чарты

Издания альбома

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы 2014 года
Дебютные альбомы 2014 года
Альбомы Австралии
Альбомы на английском языке
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы электронной музыки